est une expression anglaise signifiant « heureux ensemble ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , film de Mel Damski sorti le  ;
 , film de Stephen Shin sorti en 1989 ;
 , film de Wong Kar-wai sorti le .

Série télévisée 

 , série télévisée sud-coréenne diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée sud-coréenne diffusée depuis le  sur  ;
 , série télévisée russe diffusée depuis  sur TNT.

 Happy Together, un web-drama taïwanais (2015-2016).
 Happy Together, une série télévisée américaine créée par Tim McAuliffe et Austen Earl et diffusée à partir d'.

Musique 

 , album des  sorti le  ;
 , chanson de l'album ;
 , album des  sorti en 1994 ;
 , album des Twins sorti le .

Voir aussi